

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Douglass – città della Contea di Butler, Kansas
 Douglass – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Douglass – township della Contea di Berks, Pennsylvania 
 Douglass – township della Contea di Montgomery, Pennsylvania

Persone 
 Andrew Ellicott Douglass – astronomo statunitense
 Bobby Douglass – ex giocatore di football americano statunitense
 David Douglass - fisico statunitense
 Earl Douglass – paleontologo statunitense
 Frederick Douglass – politico, scrittore, editore, oratore, riformatore ed abolizionista statunitense
 James Nicholas Douglass – ingegnere britannico
 Stu Douglass – cestista statunitense con cittadinanza israeliana.

Astronomia 
 Douglass – cratere lunare
 Douglass – cratere su Marte

Pagine correlate 
Douglas